Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 (grupp J) spelades från den 23 mars till den 18 november 2019, grupp J består av sex nationer, , , , ,  och .

Tabell

Matcher
Alla tider står i lokal tid.

Källor
 Uefa.com - Officiell webbplats för grupp J

Referenser

J